Gwiazdy położone najbliżej Ziemi. Lista gwiazd obejmuje wszystkie znane gwiazdy i brązowe karły położone nie dalej niż 5 parseków (16,31 lat świetlnych) od Ziemi. Jest to równoważne paralaksie nie mniejszej niż 0,200 sekundy kątowej.

Najbliższą Ziemi i jedyną widoczną w ciągu dnia gwiazdą jest Słońce. Jest ono gwiazdą pojedynczą, żółtym karłem ciągu głównego ewolucji gwiazd. W jego otoczeniu pod względem liczby dominują czerwone karły, gwiazdy o małej masie i niewielkiej jasności, niewidoczne gołym okiem.

Poniższa lista zawiera dane dotyczące najbliższych gwiazd, uszeregowane w kolejności od najbliższego układu gwiezdnego do coraz dalszych. Gwiazdy posiadające jasność widomą mniejszą niż 6,5 mag ukazane są na szarym tle (nie można ich dostrzec gołym okiem). Brązowe karły są wskazane przez jasnobrązowe tło; żaden z nich nie jest widoczny gołym okiem. Tło, na jakim prezentowane są w tym zestawieniu typy widmowe, nie odpowiada rzeczywistym kolorom gwiazd. Wartości paralaksy i odległości niektórych najsłabszych obiektów, odkrytych na początku XXI wieku, są wstępne i mogą ulec zmianie w toku dalszych obserwacji.

Legenda

Lista

Rozmieszczenie w przestrzeni 
Mapa przedstawia 32 najbliższe systemy gwiezdne, rozłożone w promieniu 14 lat świetlnych od Słońca.

Zmiany w czasie 
Słońce i inne pobliskie gwiazdy krążą wokół centrum Drogi Mlecznej po różnych orbitach. Powoduje to, że ich względne odległości zmieniają się w czasie. Oblicza się, że w ciągu ostatnich 10 mln lat 64 gwiazdy znalazły się w odległości 16 lat świetlnych, a w ciągu następnych 10 mln lat w takiej odległości znajdą się 83 gwiazdy. Diagram obok ukazuje zmiany odległości pobliskich gwiazd względem Układu Słonecznego w czasie od 20 000 lat temu do 80 000 lat w przyszłości. Za ok. 33 000 lat najbliższą gwiazdą stanie się Ross 248 i pozostanie nią przez kolejne 9000 lat, osiągając minimalną odległość 3 lat świetlnych, po czym ponownie oddali się.

Jeszcze większe zbliżenie innej gwiazdy czeka Układ Słoneczny za ok. 1,36 miliona lat. Gwiazda Gliese 710 zbliży się na minimalną odległość ok. 77 dni świetlnych (13 tysięcy jednostek astronomicznych) i zaburzy trajektorie ciał z Obłoku Oorta, zwiększając liczbę komet przelatujących przez wewnętrzny Układ Słoneczny.

Najbliższe gwiazdy według typu i klasy jasności 
 Najbliższa gwiazda typu widmowego M to Proxima Centauri, oddalona o 4,22 roku świetlnego
 Najbliższa gwiazda typu widmowego K to Alfa Centauri B, oddalona o 4,37 roku świetlnego
 Najbliższa gwiazda typu widmowego F to Procjon oddalony o 11,4 roku świetlnego
 Najbliższa gwiazda typu widmowego A to Syriusz oddalony o 8,6 roku świetlnego
 Najbliższa gwiazda typu widmowego B to Regulus, oddalony o 77,5 roku świetlnego.
 Najbliższa gwiazda typu widmowego O to Zeta Ophiuchi, oddalona o 370 lat świetlnych.
 Najbliższy Brązowy karzeł znajduje się w układzie podwójnym Luhman 16, oddalony o 6,58 roku świetlnego
 Najbliższy Biały karzeł to Syriusz B oddalony o 8,6 roku świetlnego
 Najbliższym olbrzymem jest Polluks, odległy o 33,7 roku świetlnego.
 Najbliższym nadolbrzymem jest Kanopus, odległy o 310 lat świetlnych.
 Najbliższa gwiazda neutronowa to odległa od Ziemi o ok. 540 lat świetlnych RX J1856.5-3754.
 Najbliższa gwiazda Wolfa-Rayeta znajduje się w układzie wielokrotnym Gamma Velorum, 1100 lat świetlnych od Ziemi.
 Najbliższa prawdopodobna czarna dziura znajduje się w układzie V616 Monocerotis, w odległości ok. 3000 lat świetlnych (dziewięć razy bliżej niż supermasywna czarna dziura Sagittarius A* w centrum Galaktyki).

Zobacz też 
 lista najbliższych jasnych gwiazd
 lista najjaśniejszych gwiazd według jasności wizualnej
 lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
 lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 SolStation.com – Notable Nearby Stars 
 
 

 
Listy gwiazd